Суперкубок Хорватії з футболу 1993 — 2-й розіграш турніру. Матчі відбулись 1 і 7 серпня 1993 року між чемпіоном Хорватії Кроація (Загреб) та володарем кубка Хорватії Хайдук (Спліт).

Матчі

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Суперкубок Хорватії на rsssf 

1993
Хорватія
1993 у хорватському спорті